est le titre de deux œuvres relatives à George Harrison :
 Living in the Material World est un album du musicien, paru en 1973 ;
 George Harrison: Living in the Material World est un documentaire que Martin Scorsese lui consacre, sorti en 2011.